Кананговое масло — эфирное масло, содержится в цветках дерева , произрастающего на Яве, Реюньоне, Мадагаскаре, на Филиппинских и Коморских островах.

Кананговое масло считается низшим сортом по сравнению с эфирным маслом иланг-иланг.

Свойства 
Кананговое масло — подвижная светло-жёлтая или тёмно-жёлтая жидкость обладающая характерным цветочным запахом с оттенком древесины.

Растворимо в этаноле, бензилбензоате, диэтилфталате; нерастворимо в воде, пропиленгликоле и глицерине. Довольно устойчиво к слабым щелочам и кислотам.

Запах канангового масла близок к запаху иланг-илангового масла, но грубее.

Состав и сорта 
В состав масла входят те же компоненты, что содержатся в иланг-иланговом масле, но в других количествах. В нём больше сесквитерпеновых углеводородов, спиртов (например фарнезола) и сложных эфиров.

Получение 
Получают из свежих цветков путём отгонки с паром.

Основной производитель — Индонезия.

Применение 
Применяют как компонент отдушек для мыла и моющих средств.

См. также 
 Иланг-иланговое масло

Примечания

Литература

Ссылки 

Эфирные масла